Кагач:
 Кагач — річка у Татарбунарському районі Одеської області. Друга назва річки — Фонтанка.
 Кагач — річка у Томській області Росії.